Климовка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Климовка — деревня в Гомельском районе Гомельской области.
 Климовка — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Климовка — название аула Атамекен Бурабайского района Акмолинской области до 24 августа 2005 года.

Киргизия 
 Климовка — прежнее название села Бирлик Тюпского района Иссык-Кульской области.

Россия 
 Климовка — село в Ромненском районе Амурской области.
 Климовка — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Климовка — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области.
 Климовка — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Климовка — деревня в Большеулуйском районе Красноярского края.
 Климовка — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Климовка — деревня в Клинском районе Московской области.
 Климовка — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Климовка — хутор в Боковском районе Ростовской области.
 Климовка — деревня в Путятинском районе Рязанской области.
 Климовка — село в Шигонском районе Самарской области.
 Климовка — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Климовка — деревня в Заокском районе Тульской области.
 Климовка — посёлок в Чесменском районе Челябинской области.

Украина 
 Климовка — село в Белокуракинском районе Луганской области.
 Климовка — село в Кременском районе Луганской области.
 Климовка — посёлок в Кривоозерском районе Николаевской области.
 Климовка — село в Карловском районе Полтавской области.

См. также 

 Климовка (река)

 Клим
 Климов
 Климово
 Климовск
 Климовская
 Климовский
 Климовское